Here and Now (Ici et maintenant) peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

Here & Now, série télévisée américaine diffusée sur NBC en 1992-1993 ;
Here & Now, série télévisée américaine d'Alan Ball et diffusée en 2018 ;
Here and Now, film américain réalisé par Fabien Constant et sorti en 2018.

Musique 

Here and Now, album de Nickelback ;
, album d'America ;
, album de  ;
, album de  ;
, album de Ike Turner ;
, album de  ;
, album de  ;
Here & Now, un groupe de rock psychédélique britannique.

Radio 

, émission de radio américaine du réseau NPR ;
, émission de radio canadienne.

Homonymie de titre